|
|-
|align="right"|

|}
Het WTA-tennistoernooi van Dubai (officieel Dubai Duty Free Women's Open) van 2005 vond plaats van 28 februari tot en met 5 maart 2005 in Dubai, Verenigde Arabische Emiraten. Het was de vijfde editie van het vrouwentoernooi, onderdeel van het tennistoernooi van Dubai 2005. Er werd gespeeld op hardcourt-buitenbanen.

Enkelspel 
Titelhoudster Justine Henin-Hardenne was haar titel niet komen verdedigen.

Het eerste reekshoofd, Lindsay Davenport uit de Verenigde Staten, won het toernooi. In de finale versloeg zij de ongeplaatste Servische Jelena Janković in drie sets. Davenport wist voor het eerst in haar carrière het toernooi van Dubai op haar naam te schrijven. Het was haar 46e WTA-titel, de eerste van 2005.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft 

|
|-
|align="right"|

|}

Dubbelspel 
Van de titelhoudsters Janette Husárová en Conchita Martínez had de eerste zich niet voor deze editie van het toernooi ingeschreven. Martínez speelde samen met Jelena Lichovtseva – zij waren het vierde reekshoofd, maar kwamen niet verder dan de tweede ronde.

Het als eerste geplaatste duo Virginia Ruano Pascual en Paola Suárez won het toernooi. In de finale versloegen zij het als tweede geplaatste koppel Svetlana Koeznetsova en Alicia Molik in drie sets, met een verloren tiebreak in de eerste set. Het was hun 27e gezamenlijke titel. De Spaanse Ruano Pascual had daarnaast drie eerdere dubbelspeltitels met andere partners; de Argentijnse Suárez tien.

De Belgische Els Callens en Bryanne Stewart uit Australië verloren reeds hun openingspartij.

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 

 Toernooischema WTA
 Toernooischema ITF

Dubai 2005
Dubai